Небо — пространство над землёй или поверхностью любого другого астрономического объекта.
 Водяное небо — атмосферное явление, тёмная окрашенность небесного свода и нижней границы облачности у горизонта над чистой водой.
 Звёздное небо — совокупность светил, видимых ночью на небесном своде.
 Ледовое небо — атмосферное явление, жёлтое или белое сияние, хорошо видимое на фоне низкой облачности.

Религии 
 Небеса (рай) — место жительства Бога с ангелами и праведниками.
 Небо́ — библейская гора, с которой Господь показал Моисею всю Землю обетованную.
 Небо (небеса) — пирамидальный потолок в церковном зодчестве Русского Севера.
 Небо — божество в пантеоне ряда религий (см. Тенгри, Уран, Ану и др.)

Техника 
 «Небо» — семейство российских РЛС.
 «Небо» — 82-мм противоградовая ракета.

Искусство 
Кинофильмы
 «Небо» — ПНР, 1966.
 «» — Франция—Германия, 2015.
 «Небо» — Россия, 2021.

 «Небо зовёт» — СССР, 1959.
 «Балтийское небо» — СССР, 1960.
 «Голубое небо» — США, 1994.
 «Октябрьское небо» — США, 1999.
 «Ванильное небо» — США, 2001.
 «Небо. Самолет. Девушка» — Россия, 2003.

Музыка
 «Небо» — российская рок-шансон-группа.
 «Небо Здесь» — российская рок-группа.

Прочее 
 Небо: теория и практика — авиационный фестиваль.

См. также 
 Седьмое небо
 Чистое небо
 Sky
 Нибо
 Нёбо
 Мягкое нёбо